

Toponymie
Basinów est le nom de plusieurs localités:

dans la voïvodie de Mazovie
 Basinów, village du powiat de Kozienice
 Basinów, village du powiat de Wyszków